Milagres steht für:

 Milagres (Leiria), Gemeinde in Portugal
 Milagres (Bahia), Gemeinde in Brasilien
 Milagres (Ceará), Gemeinde in Brasilien
 Milagres (Band), amerikanische Indie-Rock-Band
 Henrique Silva Milagres (* 1994), brasilianischer Fußballspieler